Уо́кер () — англоязычная фамилия (можно перевести как «пешеход, обходчик, скороход»). Является 25-й по распространённости фамилией в США — по переписи 1990 года в Соединённых Штатах проживало 603 500 носителей этой фамилии (см. 100 самых распространенных фамилий США). Иногда транслитерируется на русский язык как Уолкер.

Уокер

А 
 Уокер, Аби (род. 1982) — шотландская и британская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года.
Уокер, Алан (1938—2017) — англо-американский антрополог, автор находки «Чёрного черепа».
 Уокер, Алан (род. 1997) — норвежский музыкальный продюсер и диджей.
 Уокер, Антуан (род. 1976) — американский баскетболист.
 Уокер, Аяна (род. 1979) — американская баскетболистка.

Б 
 Уокер, Бенджамин (род. 1982) — американский актёр.
 Уокер, Билли (1897—1964) — английский футболист.
 Уокер, Брэд (род. 1981) — американский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Уокер, Бутч (род. 1969) — американский музыкант, автор песен и продюсер.

Г 
 Уокер, Генри (род. 1987) — американский баскетболист.

Д 
 Уокер, Даг — американский кёрлингист.
 Уокер, Даррелл (род. 1961) — американский баскетболист.
 Уокер, Дафна (род. ок. 1925) — британская фигуристка.
 
 Уокер, Дейвид Мэттисон (1944—2001) — американский астронавт.
 Уокер, Декстер (род. 1971) — сентвинсентский футболист.
 Уокер, Демайя (род. 1977) — американская баскетболистка.
 Уокер, Деннис (1944—2003) — английский футболист.
 Уокер, Дес (род. 1965) — английский футболист.
 Уокер, Джанет — профессор права в школе права Osgoode Hall Йоркского университета.
  
 Уокер, Джессика (род. 1990) — британская гребчиха-байдарочница.
 
 
 
 
 Уокер, Доусон (1916—1973) — шотландский футбольный тренер.
 Уокер, Дрима (род. 1986) — американская актриса.
 Уокер, Дэвид (1785—1830) — американский аболиционист.
 Уокер, Дэвид Шелби (1815—1891) — американский политик.
 Уокер, Дэйв (род. 1941) — австралийский автогонщик.

И 
 Уокер, Иан (род. 1971) — английский футболист, вратарь.
 Уокер, Имонн (род. 1962) — британский актёр.

К 
 Уокер, Кайл (род. 1990) — английский футболист.
 Уокер, Кара (род. 1969) — американская художница.
 Уокер, Кевин (род. 1989) — шведский футболист и певец ирландского происхождения.
 Уокер, Кемба (род. 1990) — американский баскетболист.
 
 Уокер, Ким (1968—2001) — американская актриса.
 Уокер, Клайв (род. 1957) — английский футболист.
 Уокер, Кларенс (1898—1957) — южноафриканский боксёр, олимпийский чемпион.
 Уокер, Клинт (1927—2018) — американский актёр кино и телевидения.
 Уокер, Кристиан (род. 1991) — американский бейсболист.
 Уокер, Курт (род. 1995) — ирландский боксёр.
 Уокер, Кэтрин (1945—2010) — британский модельер.

Л 
 Уокер, Лерой (1817—1884) — первый военный министр Конфедерации штатов Америки.
 Уокер, Ли (род. 1976) — валлийский игрок в снукер.
 Уокер, Лиам (род. 1988) — гибралтарский футболист.
 Уокер, Лонни (род. 1998) — американский баскетболист.
 Уокер, Люк (род. 1990) — американский хоккеист.
 Уокер, Люси (1836—1916) — английская альпинистка.

М 
 Уокер, Майкл (1916—2001) — британский дипломат, подполковник.
 Уокер, Майкл (род. 1944) — британский военный деятель.
 Уокер, Меган (род. 1998) — американская баскетболистка.
 Уокер, Мелани (род. 1983) — ямайская бегунья.
 Уокер, Моника (род. 1987) — американская кёрлингистка.
 Уокер, Мэйвис (1913—1999) — британская актриса.
 Уокер, Мэнди (род. 1963) — австралийский кинооператор.
 Уокер, Мэри (1832—1919) — американская феминистка, военный хирург, аболиционистка, сторонница введения сухого закона.
 Уокер, Мюррей (1923—2021) — английский журналист и телекомментатор.

Н 
 Уокер, Натан (род. 1994) — австралийский и британский хоккеист.
 Уокер, Ник (род. 1973) — английский игрок в снукер.
 Уокер, Норман (1886—1985) — шотландско-американский бизнесмен, пионер в области овощного сока и здорового питания.
 Уокер, Нэнси (1922—1992) — американская актриса.

О 
 Уокер, Олин (1930—2015) — губернатор штата Юта (2003—2005).

П 
 Уокер, Патрик (род. 1959) — ирландский футболист и тренер. Отец Кевина и Роберта Уокера.
 Уокер, Питер (1912—1984) — британский автогонщик, пилот «Формулы-1».
 Уокер, Пол (1973—2013) — американский актёр.
 Уокер, Пола (род. 1986) — британская бобслеистка.
 Уокер, Полли (род. 1966) — британская актриса.

Р 
 Уокер, Ребекка (род. 1969) — американская писательница, феминистка и активистка.
 Уокер, Реджи (1889—1951) — южноафриканский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 
 Уокер, Родни (род. 1943) — английский бизнесмен.

С 
 Уокер, Самаки (род. 1976) — американский баскетболист.
 Уокер, Самюэл Гамильтон (1817—1847) — техасский рейнджер.
 Уокер, Сидни (более известен как Бо Джек; 1921—2000) — американский боксёр.
 
 Уокер, Стюарт (род. 1974) — музыкальный продюсер.
 Уокер, Сэмюэл (1822—1893) — политик и офицер армии США.

Т 
 Уокер, Ти-Боун (1910—1975) — американский блюзовый гитарист.
 Уокер, Трейвон (род. 2000) — игрок в американский футбол.
 Уокер, Тристан (род. 1991) — канадский саночник.
 Уокер, Трэвис (род. 1979) — американский боксёр.

У 
 Уокер, Уильям (1824—1860) — американский юрист, журналист и авантюрист, президент Никарагуа.
 Уокер, Уильям Генри Талбот (1816—1864) — американский генерал, участник гражданской войны.
 Уокер, Уолли (род. 1954) — американский баскетболист.
 Уокер, Уолтон Гаррис (1889—1950) — американский военачальник, генерал.

Ф 
 Уокер, Фредерик Джон (1896—1944) — британский моряк, капитан корвета HMS Starling (U66), автор противолодочной тактики, участвовал в уничтожении 14 немецких подлодок.
 Уокер, Френсис (1809—1874) — английский энтомолог.
 Уокер, Фрэнсис Амаса (1840—1897) — американский экономист и статистик.

Х 
 Уокер, Хорас (1838—1908) — английский альпинист.
 Уокер, Хью (1888—1958) — шотландский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Ч 
 Уокер, Чарлз Дейвид (род. 1948) — американский астронавт.
 Уокер, Чет (род. 1940) — американский баскетболист.

Ш 
 Уокер, Шарлотта (1876 [по другим данным 1878] — 1958) — американская театральная актриса.
 Уокер, Шеннон Бейкер (род. 1965) — американская женщина-астронавт и учёный.
 Уокер, Ширли (1945—2006) — американский кинокомпозитор.

Э 
 Уокер, Элис (род. 1944) — писательница и феминистка.
 Уокер, Элли (род. 1961) — американская актриса.
 Уокер, Эмери (1851—1933) — английский гравер, книгопечатник.
 Уокер, Эндрю Кевин (род. 1964) — американский сценарист.
 Уокер, Эшли (род. 1987) — американская баскетболистка.

Составные фамилии 
 Александер-Уокер, Никейл (род. 1999) — канадский баскетболист.
 Норман-Уокер, Хью Селби (1916—1985) — британский государственный и колониальный деятель, и. о. губернатора Гонконга, губернатор Сейшельских островов.
 Уокер-Кимбру, Шатори (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Эйткен-Уокер, Луиза (род. 1960) — британская автогонщица.

Псевдонимы 
 Мадам Си Джей Уокер (настоящее имя Сара Бридлав; 1867—1919) — американская предпринимательница и филантроп.

Вымышленные персонажи 
«Братья и сёстры»
 Кевин Уокер
 Нора Уокер
Прочие
  (наст. имя Корделл Уокер) — главный герой американского телесериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

Топонимы 
 Уокер — несколько округов в США.
  — пригород Ньюкасл-апон-Тайна (Англия).
 Уокер-Бей — бухта в ЮАР.

Прочее 
 Уокер — лунный кратер.

Уолкер

См. также 
 Саут-Уокер-драйв, 311 — небоскрёб в Чикаго, штат Иллинойс.
 M41 Уокер Бульдог — американский танк послевоенного периода.
 «Джонни Уокер» — марка виски.
 Кольт Уолкер — американский шестизарядный револьвер 44-го калибра.
 Медаль Фрэнсиса Уокера — награда Американской экономической ассоциации.
 «Призрак Хелен Уолкер» — телевизионная экранизация одноимённой новеллы Генри Джеймса, опубликованной в 1898 году.
 Синдром Денди — Уокера — генетически обусловленное заболевание, аномалия развития мозжечка и окружающих его ликворных пространств.

Примечания